

События 
 Военные трибуны с консульской властью Спурий Фурий, Квинт Сервилий Фиденат (2-й раз), Лицин Мененций Ланат (3-й раз) (у Т.Ливия Луций Менений), Публий Клелий Сикул, Марк Гораций и Луций Геганий Мацерин (по Диодору ещё военный трибун Гай Лициний (плебей)). Цензоры Спурий Сервилий Приск и Квинт Клелий Сикул.
 378/377 — Афинский архонт-эпоним Навсиник.
 Спарта организует карательную экспедицию, в которую, кроме них, входили аркадяне, элейцы, сикионяне и коринфяне, а также мегарцы, фокейцы, локры и другие, против Фив во главе с царём Клеомбротом, преемником умершего Агесиполида. Клеомброт не решился напасть на Фивы и вернулся в Пелопоннес, оставив в Феспиях гарнизон под командованием Сфодрия.
 Спартанец Сфодрий, гармост в Феспиях, пытается неожиданным ударом захватить Пирей, но эта авантюра провалилась. Сфодрий был привлечён к суду, но оправдан благодаря Агесилаю.
 Афины заключают союзный договор с Митиленой, Мефимной на Лесбосе, Халкидой на Эвбее, Византием, а также с Фивами, Родосом, Эретрией и другими эвбейскими городами. Организация второго Афинского морского союза.
 378—355 — Второй Афинский (Делосский) морской союз.
 Афиняне объявляют войну Спарте.
 Агесилай вторгся в Беотию и опустошил окрестности Фив. Затем он отошёл, оставив в Феспиях Фебида. Фебид был разбит и пал в бою.

См. также

Примечания